Viktor Hübl (né le  à Chomutov en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de la République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans le championnat junior de la République tchèque avec l'équipe de sa ville natale le KLH Chomutov en 1995. Après deux saisons dans l'équipe des moins de 20 ans, il commence la saison avec l'équipe junior avant de rejoindre la 1.liga, championnat de seconde division tchèque. En 1998-99, il rejoint l'équipe du HC Chemopetrol Litvínov en Extraliga, la première division.

En 2000, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi en neuvième ronde, , par les Capitals de Washington. Il ne choisit pas pour autant de rejoindre l'Amérique du Nord et reste jouer dans son pays. Il change tout de même d'équipe et signe pour deux saisons avec le HC Slavia Prague à la suite de quoi il connaît trois nouvelles saisons avec le HC Chemopetrol Litvínov.

En 2005, il signe avec le club du HC České Budějovice avec qui il évolue toujours.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || KLH Chomutov || Extraliga Jr. || 40 || 13 || 18 || 31 || || || || || || 
|-
|1996-1997 || KLH Chomutov || Extraliga Jr. || 25 || 10 || 11 || 21 || || || || || || 
|-
|1997-1998 || KLH Chomutov || Extraliga Jr. || 16 || 19 || 12 || 31 || || || || || || 
|-
|1997-1998 || KLH Chomutov || 1.liga || 50 || 18 || 17 || 35 || || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || LEH || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 27 || 2 || 6 || 8 || 8 || || || || || 
|-
|KLH Chomutov || 1.liga || 5 || 2 || 1 || 3 || || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1999-2000 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 36 || 6 || 9 || 15 || 16 || || || || || 
|-
|KLH Chomutov || 1.liga || 8 || 2 || 4 || 6 || 4 || || || || || 
|-
|2000-2001 || HC Slavia Prague || Extraliga || 50 || 16 || 24 || 40 || 24 || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2001-2002 || HC Slavia Prague || Extraliga || 48 || 11 || 14 || 25 || 34 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2002-2003 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 39 || 8 || 13 || 21 || 30 || || || || || 
|-
|2003-2004 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 52 || 9 || 17 || 26 || 24 || || || || || 
|-
|2004-2005 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 52 || 16 || 15 || 31 || 14 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2005-2006 || HC České Budějovice || Extraliga || 52 || 16 || 19 || 35 || 44 || 4 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
|2006-2007 || HC České Budějovice || Extraliga || 52 || 16 || 19 || 35 || 46 || 11 || 4 || 1 || 5 || 24
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga || 52 || 20 || 13 || 33 || 40 || 12 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2008-2009 || HC Litvínov || Extraliga || 45|| 19|| 16|| 35|| 36|| || || || ||
|-
|2009-2010 || HC Litvínov || Extraliga || 49|| 16|| 18|| 44|| 38|| 5|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
|2010-2011 || HC Litvínov || Extraliga || 52|| 16|| 29|| 45|| 32|| 8|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2011-2012 || HC Litvínov || Extraliga || 49|| 21|| 27|| 48|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Litvínov || Extraliga || 52 || 22 || 36 || 58 || 62 || 7 || 2 || 4 || 6 || 10
|-
|2013-2014 || HC Litvínov || Extraliga || 46 || 14 || 24 || 38 || 36 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2014-2015 || HC Litvínov || Extraliga || 51 || 21 || 37 || 58 || 30 || 17 || 4 || 6 || 10 || 12
|-
|2015-2016 || HC Litvínov || Extraliga || 41 || 19 || 13 || 32 || 34 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || HC Litvínov || Extraliga || 52 || 17 || 21 || 38 || 30 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2017-2018 || HC Litvínov || Extraliga || 45 || 15 || 24 || 39 || 34 || 3 || 1 || 1 || 2 || 25
|-
| 2017-2018 || HC Litvínov || Qualif. Extraliga || - || - || - || - || - || 12 || 3 || 5 || 8 || 16
|-
|2018-2019 || HC Litvínov || Extraliga || 52 || 14 || 13 || 27 || 36 || - || - || - || - || - 
|-
|2019-2020 || HC Litvínov || Extraliga ||52 || 19 || 18 || 37 || 32 || - || - || - || - || - 
|-
|2020-2021 || HC Litvínov || Extraliga ||51 || 14 || 23 || 37 || 54 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2021-2022 || HC Litvínov || Extraliga ||56 || 8|| 16|| 24|| 24|| - || - || - || - || -
|-
|2022-2023 || Piráti Chomutov || 2.liga ||  || || || || ||

Références 

Naissance en août 1978
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Chomutov
Naissance en Tchécoslovaquie